Афонсо III од Португалије (Коимбра, 5. мај 1210 — Лисабон, 16. фебруар 1279) је био краљ Португалије из Бургундске династије. Био је син Афонса II и Ураке од Кастиље. 

Постао је португалски краљ када је његов брат, Санчо II, свргнут са престола папском наредбом 1249. године.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1210.
Умрли 1279.
Краљеви Португалије